Adam Wolański (ur. 1969) – polski piłkarz ręczny.
 Adam Wolański (ur. 1973) – polski filolog, księgoznawca i edytor.
 Adam Wolański (1852–1933) – polski numizmatyk